HMS Swiftsure je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Swiftsure (1804) 
 HMS Swiftsure (1870) 
 HMS Swiftsure (1903) 
 HMS Swiftsure (08) 
 HMS Swiftsure (S126)

Swiftsure